Fillm (Federazione italiana liberi lavoratori metalmeccanici) e Silm (Sindacato italiano lavoratori metalmeccanici) sono le due organizzazioni che il 30 marzo 1950, a Milano, decisero di fondersi in un unico sindacato del settore metalmeccanico che si chiamò Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM).
Quando, un mese dopo, si costituì la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) vi aderì.

La Fillm fa parte della confederazione Lcgil (Libera Cgil), sorta dall'uscita della componente cattolico-sociale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) unitaria nata nel 1944, alla vigilia della liberazione. Il Silm appartiene alla confederazione Federazione Italiana del Lavoro (FIL), creata dalla componente repubblicana e socialdemocratica, anch'essa uscita successivamente dalla Cgil unitaria.
La componente di matrice cattolica sarà nettamente maggioritaria nella Cisl; una parte della Fil, in dissenso sull'unificazione con i cattolici sia pure in un sindacato non confessionale, darà vita alla Unione Italiana del Lavoro (UIL).

Sindacati italiani